Avero steht für:
 Avero (Ort), Ort in der Gemeinde San Giacomo Filippo, Lombardei, Italien
 Claas Avero, Mähdrescher-Baureihe des Landmaschinenherstellers Claas